Diskografija Jelene Rozge obuhvaća 3 studijska albuma, tri kompilacije, 46 singla i 34 spota.

Studijski albumi

Kompilacijski albumi

Singlovi

Videospotovi

Izvori 

Rozga, Jelena